Eggersham ist der Name folgender Orte:

 Eggersham (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Eggersham (Gemeinde Brunnenthal), Ortschaft von Brunnenthal, Bezirk Schärding, Oberösterreich